Mediolan – lombardzka nazwa Mediolanu

Imiona 
 Milan (imię) – słowiańskie imię męskie

Piłka nożna 
 A.C. Milan – włoski klub piłkarski
 A.C.F. Milan – kobiecy klub piłkarski z Włoch

Technika 
 Milan (pocisk) – przeciwpancerny pocisk kierowany
 Mercury Milan – samochód wytwarzany przez Ford Motor Company

Geografia 

 Miejscowości w USA:
 Milan (Georgia) – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Dodge
 Milan (Illinois) – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Milan (Indiana) – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Milan (Kansas) – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Milan (Michigan) – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Milan (Minnesota) – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Milan (Missouri) – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Milan (New Hampshire) – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Milan (Nowy Jork) – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Milan (Nowy Meksyk) – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Cibola
 Milan (Ohio) – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Milan (Tennessee) – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Gminy w USA:
 gmina Milan (Illinois) (ang. Milan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 gmina Milan (Indiana) (ang. Milan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 gmina Milan (Michigan) (ang. Milan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 gmina Milan (New Hampshire) (ang. Milan Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 gmina Milan (Nowy Jork) (ang. Milan Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 gmina Milan (Ohio) (ang. Milan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie